Banon bezeichnet:

 Banon, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Banon (Käse), einen Ziegenmilch-Weichkäse aus der Gemeinde Banon
 Banon (Tempel), eine Tempelanlage des frühen 13. Jahrhunderts in der kambodschanischen Provinz Battambang

Banon ist der Familienname folgender Personen:
 David Muñoz Banon (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Tristane Banon (* 1979), französische Autorin und Journalistin